Festenburg steht für:

 Festenburg (Gemeinde Sankt Lorenzen), Ortschaft der Gemeinde Sankt Lorenzen am Wechsel, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Schloss Festenburg, Schloss in der zu Sankt Lorenzen am Wechsel gehörigen Ortschaft, Steiermark
 Festenburg, Bestandteil der Bergstadt Clausthal-Zellerfeld im Landkreis Goslar
Siehe auch:
 Festenberg
 Festenburger Gang 
 Festenburger Stollen